Gabriel Iglesias, puede referirse a las siguientes personas:

 Gabriel Iglesias, músico argentino.
 Gabriel Iglesias, comediante estadounidense de ascendencia mexicana.